Sirokkó
 Sirokkó (szél) – Földközi-tengeri szél.
 Sirokkó (film, 1951) – amerikai film, Humphrey Bogart főszereplésével
 Sirokkó (film, 1969) – Jancsó Miklós 1969-ben magyar–francia kooperációban készült filmje.
 Sirokkó (együttes) – magyar zenekar, amely Help nevű formációból jött létre 1973-ban és 1988-ig működött

Hasonló címen 
 Sirocco egy magyar vitorláshajó neve